Nelson Augusto Nogueira Lopes (Rio de Janeiro, 7 de setembro de 1956) é um jornalista e radialista brasileiro. É um dos produtores do CD "Reflexões nordestinas" do violonista Nonato Luiz.

Radialistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais da cidade do Rio de Janeiro